Chiesa di Santa Caterina Martire (chiesa della Ruota) – chiesa dell'Aquila
 Chiesa di Santa Caterina Martire – chiesa di Ferrara, sconsacrata
 Chiesa di Santa Caterina Martire – chiesa ortodossa di Roma

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Caterina